Sexual Healing (single), een single van de Amerikaanse soulzanger Marvin Gaye 
 Sexual Healing (South Park), de eerste aflevering van het veertiende seizoen van de Amerikaanse animatieserie South Park 
 Sexual Healing (1993), een Amerikaanse dramafilm uit 1993 met onder anderen Anthony Edwards 
 Sexual Healing (2014), een geplande film over het leven van Marvin Gaye
 Sexual Healing (documentaire), een Amerikaanse documentaireserie uit 2006